Operacja permska (1918–1919)
 Operacja permska (1919)